Dix navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Swiftsure :
le  est un galion lancé en 1573, renommé Speedwell et reconstruit en 1607, perdu en 1624.
le  est un navire de 42 canons lancé en 1621 et capturé par les Hollandais en 1666.
le  est un navire de 70 canons lancé en 1673 et rebaptisé Revenge.
le  est un vaisseau de ligne de  rang, armé de 70 canons, lancé en 1750. Il est vendu en 1773.
le  est un vaisseau de 74 canons lancé en 1787. Capturé par les Français en 1801, il est repris par les Britanniques à la bataille de Trafalgar et renommé HMS Irresistible.
le  est un vaisseau de 74 canons, tête de ligne de sa classe lancé en 1804 et vendu en 1845.
le  est un cuirassé à coque de fer, tête de ligne de sa classe, lancé en 1870.
le  est un cuirassé, tête de ligne de sa classe, lancé en 1903. Il est démoli en 1920.
le  est un croiseur léger de  en service en Extrême-Orient pendant la Seconde Guerre mondiale.
le  est un sous-marin, navire de tête de sa classe, lancé en 1971 et déclassé en 1992.

Swiftsure